Reitmeier ist

ein Familienname:
 Andrea Reitmeyer (* 1979), deutsche Autorin und Illustratorin
 Franz Reitmeier (1892–1957), deutscher Ringer
 Johann Reitmeier (1888–1977), österreichischer katholischer Priester
 Johannes Reitmeier (* 1962), deutscher Autor, Regisseur und Intendant
 Karl Reitmeier (1893–1967), deutscher Politiker (BP), MdL Bayern
 Lorenz Reitmeier (1930–2020), deutscher Kommunalpolitiker; von 1966 bis 1996 Oberbürgermeister von Dachau

ein Ortsname:
 Reitmeier (Palling), Ortsteil der Gemeinde Palling, Landkreis Traunstein, Bayern

Siehe auch:
 Reithmeier
 Reitmaier
 Reitmair
 Reitmayr
 Reithmayr
 Reithmayer
 Reitemeier